E9, E-9 ou E009 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Bombardier E-9, un avion militaire canadien en service aux États-Unis ;
 HMS E9, un sous-marin de la Royal Navy.

Sport 
 Sentier européen de grande randonnée E9, un sentier de grande randonnée européen.

Transports 
Automobile
 BMW E9, un modèle du constructeur allemand BMW.

Aviation
 .

Routes
  Route européenne 9, traversant la France et l'Espagne ;
  Route européenne 009, au Tadjikistan.

Train
 Fourgons automoteurs E9-E13, série de quatre fourgons automoteurs de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres